Fisher Island (Florida)
 Fisher Island (Antarctica)